Glauber è un cognome tedesco. Può riferirsi a:

 Famiglia Glauber, famiglia di artisti e scienziati tedeschi:
 Johann Rudolph Glauber, alchimista e chimico
 Johannes Glauber, pittore del XVII secolo, figlio di Johann Rudolph
 Jan Gottlieb Glauber, pittore del XVII secolo, figlio di Johann Rudolph
 Diana Glauber, pittrice del XVII secolo, figlia di Johann Rudolph

 Max Glauber, imprenditore italiano
 Roy Glauber, fisico statunitense
 Glauber Rocha, regista e sceneggiatore brasiliano
 Glauber Silva, nuotatore brasiliano
 Hans Glauber, sociologo, artista e alpinista italiano
 Gláuber, calciatore brasiliano

 Solfato di sodio, detto anche Sale di Glauber, in onore del chimico tedesco che per primo lo preparò
 Glauber, cratere lunare intitolato al chimico tedesco Johann Rudolph Glauber
 Glauberite, minerale avente formula chimica Na2Ca(SO4)2
 Mirabilite, minerale solfato decaidrato di sodio, il cui nome deriva da sal mirabilis Glauberi (dal chimico Johann Rudolph Glauber)
 Giardino chimico, esperimento di chimica, descritto per la prima volta dal chimico Johann Rudolph Glauber